De Deense voetbalbeker 2013–14 (Deens: DBU Pokalen) was de 60ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 28 juli 2013 en eindigde op 15 mei 2014 met de finale in het Parken Stadion (27.824 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Jakob Kehlet. Aalborg BK won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 4-2 te winnen van FC Kopenhagen. De club behaalde daarmee "de dubbel", want Aalborg was in de competitie eveneens de sterktste.

Schema

Zie ook
Superligaen 2013/14
Deens voetbalelftal in 2013
Deens voetbalelftal in 2014

Bekervoetbal 2013/14
2014